Klepáč může být:

 Klepáč – hora v pohoří Králický Sněžník

příjmení
 Eva Klepáčová (1933–2012) – česká herečka, moderátorka a manželka Josefa Zímy
 Jaromír Klepáč (* 1961) – český klavírista